

Pseudonyme 

 Gado, un dessinateur de presse tanzanien.

Patronyme 

 Foumakoye Gado (1961-), un homme politique nigérien ;
 Rabo Saminou Gado, un footballeur nigérien ;
 Gábor Gadó, un guitariste hongrois.

Toponyme 

 Gado Bravo, une ville du Brésil ;
 Rimin Gado, une ville du Nigeria ;
 Gado, une ville du Burkina Faso.

Divers 
 Gado-gado, une salade indonésienne

En portugais 
Gado signifie bétail, troupeau. O Rei do Gado (Le roi du troupeau) est une telenovela brésilienne diffusée en 1996-1997.